Slovo Blum má několik významů:

 Kfar Blum – vesnice typu kibuc v Izraeli

příjmení osob
 Edmund Blum (1874–1938) – rakouský lékař a spisovatel
 Heinrich Blum (1894–1942) – architekt
 Jehuda Cvi Blum (1932) – izraelský právník a diplomat
 Léon Blum (1872–1950) – francouzský židovský politik a novinář
 Ludwig Blum (1891–1974) – izraelský malíř
 Victoria Leigh Blum (1955–2021) – americká herečka a modelka

jiné
 Blum Blum Shub – generátor pseudonáhodných čísel

Německá příjmení
Židovská příjmení